Hatfield Main FC (celým názvem: Hatfield Main Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Hatfield v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1936, zanikl v roce 2012.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Welfare Ground.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. předkolo: 1930/31, 1968/69, 1972/73
 FA Trophy
 2. předkolo: 1973/74, 1975/76
 FA Vase
 4. kolo: 1983/84, 1987/88

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1955–1962: Yorkshire Football League (Division Two)
 1962–1963: Yorkshire Football League (Division One)
 1963–1964: Yorkshire Football League (Division Two)
 1964–1970: Yorkshire Football League (Division One)
 1970–1973: Yorkshire Football League (Division Two)
 1973–1977: Yorkshire Football League (Division One)
 1977–1982: Yorkshire Football League (Division Two)
 1982–1984: Northern Counties East League (Division One North)
 1984–1985: Northern Counties East League (Division One Central)
 1985–1987: Northern Counties East League (Division One)
 1987–1990: Northern Counties East League (Premier Division)
 1990–1995: Northern Counties East League (Division One)
 1995–1998: Northern Counties East League (Premier Division)
 1998–2003: Northern Counties East League (Division One)
 2005–2007: Central Midlands League (Premier Division)
 2007–2010: Central Midlands League (Supreme Division)
 2010–2011: Doncaster & District Senior League (Division One)
 2011–2012: Doncaster & District Senior League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
Sport v Yorkshiru